Museu de Arte Popular (Belém) — Belém, Brasil
 Museu de Arte Popular da Paraíba  — Campina Grande, Brasil
 Museu de Arte Popular (Portugal)  — Lisboa, Portugal

Desambiguações de museus